Bradbury ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in England:
 Bradbury (Durham)

in den Vereinigten Staaten:
 Bradbury (Illinois)
 Bradbury (Kalifornien)
 Bradbury (Maine)
 Bradbury (Ohio)
 Bradbury (Tennessee)
 Bradbury Heights (Maryland)
 Bradbury Park (Maryland)
 Bradbury Township, Minnesota

Bauwerke:
 Bradbury Building, Bauwerk in Los Angeles
 Bradbury Science Museum, Los Alamos National Laboratory

Titel:
 Baron Bradbury, Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom

Personen:
 Adam Bradbury (* 1991), englischer Volleyballspieler
 David Bradbury (* 1951), australischer Filmemacher
 Edward Kinder Bradbury (1881–1914), britischer Soldat
 Eric Bradbury (1921–2001), englischer Comiczeichner
 Garrett Bradbury (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler
 George Bradbury (1770–1823), US-amerikanischer Politiker
 Jack Bradbury (1914–2004), US-amerikanischer Comicautor
 Jack W. Bradbury (* 1941), US-amerikanischer Ornithologe und Verhaltensbiologe
 James W. Bradbury (1802–1901), US-amerikanischer Politiker
 Jason Bradbury (* 1969), britischer Fernsehmoderator und Kinderbuchautor
 Julie Bradbury (* 1967), englische Badmintonspielerin
 Kai Bradbury (* 1994), kanadischer Schauspieler
 Magnus Bradbury (* 1995), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Malcolm Bradbury (1932–2000), britischer Autor und Literaturwissenschaftler
 Norris Bradbury (1909–1997), ehemaliger Direktor des Los Alamos National Laboratory
 Ray Bradbury (1920–2012), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasyschriftsteller
 Robert N. Bradbury (1886–1949), US-amerikanischer Filmregisseur
 Rosamund Bradbury (* 1988), britische Ruderin
 Steven Bradbury (* 1973), australischer Shorttracker
 Steven G. Bradbury (* 1958), US-amerikanischer Anwalt
 Theophilus Bradbury (1739–1803), US-amerikanischer Politiker
 William Batchelder Bradbury (1816–1868), US-amerikanischer Komponist
 William C. Bradbury, US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Mandolinist

im NRHP gelistete Objekte:
 Bradbury Building, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 71000144
 Bradbury House, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 10000110
 William F. Bradbury House, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 83000784

Sonstiges:
 (9766) Bradbury, Asteroid

Siehe auch:
 Bradbury-Egglestone-Syndrom
 Bradbury Bros., britischer Hersteller von Automobilen